Электрозащитное средство — средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности.

К электрозащитным средствам относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);

- диэлектрические перчатки, галоши, боты;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- защитные ограждения (щиты и ширмы);

- изолирующие накладки и колпаки;

- ручной изолирующий инструмент;

- переносные заземления;

- плакаты и знаки безопасности;

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;

- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В;

- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные:

Основное изолирующее электрозащитное средство — имеет изоляцию, которая может долгое время выдерживать рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. К ним относятся:

выше 1000 В
 изолирующие штанги всех видов;
 изолирующие клещи;
 указатели напряжения;
 устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т. п.);
 специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала),

до 1000 В
 изолирующие штанги всех видов;
 изолирующие клещи;
 указатели напряжения;
 электроизмерительные клещи;
 диэлектрические перчатки;
 ручной изолирующий инструмент.

Дополнительные изолирующее электрозащитные средства — изолирующие средства, которые сами по себе не могут выдержать рабочего напряжения электроустановки, но дополняют основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. К ним относятся:

 выше 1000 В
 диэлектрические перчатки и боты;
 диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
 изолирующие колпаки и накладки;
 штанги для переноса и выравнивания потенциала;
 лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

до 1000 В
 диэлектрические галоши;
 диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
 изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
 лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые;

Техника безопасности